О́утс () — английская фамилия.

Известные носители 
 Оутс, Адам (род. 1962) — канадский хоккеист.
 Оутс, Джойс Кэрол (род. 1938) — американская писательница.
 Оутс, Джон — американский музыкант, член дуэта Hall & Oates.
 Отс, Лоуренс (1880—1912) — капитан кавалерии британской армии, ветеран Второй Англо-бурской войны.
 Оутс, Титус (1649—1705) — английский заговорщик (папистский заговор).
 Оутс, Томас (1917—2015) — британский колониальный и государственный деятель, губернатор острова Святой Елены.
 Оутс, Уоррен (1928—1982) — американский киноактёр.
 Оутс, Уэйн Эдвард (1917—1999) — американский психолог и религиозный проповедник.
 Оутс, Юджин (1845—1911) — британский орнитолог.

См. также 
 
 Garfunkel and Oates
 Hall & Oates